Pompeiano – appartenente alla città di Pompei antica o moderna

Persone
 Clodio Pompeiano – senatore romano del III secolo
 Gabinio Barbaro Pompeiano – politico romano vissuto tra il IV e il V secolo
 Lucio Aurelio Commodo Pompeiano – senatore romano vissuto tra il II e il III secolo
 Lucio Tiberio Claudio Pompeiano – senatore romano del III secolo figlio del precedente
 Ruricio Pompeiano – militare romano vissuto tra il III e il IV secolo
 Tiberio Claudio Pompeiano – politico e militare romano del II secolo